Il singolare del torneo di tennis ASB Classic 2006, facente parte del WTA Tour 2006, ha avuto come vincitrice Marion Bartoli che ha battuto in finale Vera Zvonarëva 6-2, 6-2.

Teste di serie 

 Nadia Petrova (semifinali)
 Daniela Hantuchová (semifinali)
 Elena Lichovceva (secondo turno)
 Marija Kirilenko (quarti di finale)

 Katarina Srebotnik (secondo turno)
 Marion Bartoli (campionessa)
 Shinobu Asagoe (primo turno)
 Vera Zvonarëva (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ASB Classic 2006